Altküla (Halinga) – wieś w Estonii, w gminie Halinga, w prowincji Pärnu
 Altküla (Märjamaa) – wieś w Estonii, w gminie Märjamaa, w prowincji Rapla
 Altküla (Padise) – wieś w Estonii, w gminie Padise, w prowincji Harju
 Altküla (Toila) – wieś w Estonii, w gminie Toila prowincji Ida Viru.